Paykullia är ett släkte av tvåvingar. Paykullia ingår i familjen gråsuggeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gråsuggeflugor
Paykullia